Androscoggin – plemię Indian północnoamerykańskich
 Androscoggin – rzeka w Stanach Zjednoczonych
 Androscoggin – jezioro w Stanach Zjednoczonych
 Androscoggin – hrabstwo w Stanach Zjednoczonych, w stanie Maine